Kvarn kan syfta på:

 En större eller mindre maskin för malning av organiskt eller oorganiskt material, se Kvarn
 Ett brädspel, se Kvarnspel

Geografi
 Kvarns bruk, ett före detta järnbruk, en herrgård och en militär förläggningsort i Kristbergs socken, norr om Borensberg, Motala kommun, Östergötlands län
 Kvarns herrgård, en herrgård i Motala kommun
 Ett militärt övningsfält vid Kvarn, se Prästtomta skjutfält